Les élections provinciales néerlandaises de 2019 () se déroulent le  et visent à renouveler les États provinciaux des douze provinces des Pays-Bas.

Il s'agit d'un événement politique majeur pour le troisième cabinet du Premier ministre Mark Rutte et sa coalition quadripartite (VVD-CDA-D66-CU), puisque les États provinciaux doivent ensuite élire le 27 mai suivant la Première Chambre, où la coalition n'a qu'un siège de majorité.

Le scrutin est marqué par l'arrivée en tête des suffrages du Forum pour la démocratie (FvD) de Thierry Baudet, d'orientation conservatrice, ainsi que par la subséquente perte de la majorité gouvernementale à la Première Chambre.

Campagne 
Deux jours avant les élections survient une fusillade dans le tramway d'Utrecht, commise par un homme turc avec un motif terroriste islamiste. Un sondage le lendemain indique que 20 % des votants potentiels se sentent plus motivés d'aller aux urnes, dont 41 % des électeurs du Parti pour la liberté et du Forum pour la démocratie.

Territoires concernés 
Sont renouvelés les États provinciaux (Provinciale Staten) des douze provinces néerlandaises.

Aux Pays-Bas caribéens, les résidents néerlandais élisent leurs représentants pour les collèges électoraux à la Première Chambre.

Les élections se tiennent le même jour que les élections de l'Office des eaux () ainsi que les élections du Conseil des îles des Pays-Bas caribéens ().

Résultats

Élections précédentes

2019

Détails 
Le décompte officiel des voix paraît le lundi , cinq jours après le scrutin.

Nationaux

Par province

Brabant-Septentrional

Drenthe

Flevoland

Frise

Groningue

Gueldre

Hollande-Méridionale

Hollande-Septentrionale

Limbourg

Overijssel

Utrecht

Zélande

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Élections sénatoriales néerlandaises de 2019
 États provinciaux (Pays-Bas)

Lien externe 
  sur le site officiel du gouvernement des Pays-Bas

2019
Provinciales
Politique en mars 2019